Winckel steht für:

 Name einer deutschen Adelsfamilie, siehe Aus dem Winckel

Winckel ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Winckel (* 1950), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Franz von Winckel (1837–1911), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Friedrich Wilhelm Winckel (1804–1876), deutscher evangelischer Theologe und Schriftsteller
 Fritz Winckel (1907–2000), österreichisch-deutscher Akustiker

 Henning aus dem Winckel-Logau (1863–1925), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Julius Winckel (1857–1941), deutscher Jurist und Konsularbeamter

 Max Winckel (1875–1960), deutscher Chemiker und Ernährungswissenschaftler
 Oswald Winckel (1860–nach 1920), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat des Kreises Peine
 Remigius Winckel (1604–1654), Benediktinerabt in Münsterschwarzach
 Richard Winckel (1870–1941), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Therese aus dem Winckel (1779–1867), deutsche Harfenistin, Malerin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Winkel (Begriffsklärung)